A tetovált lány (2005), Stieg Larsson svéd író bűnügyi regénye
A tetovált lány (2009),  svéd-dán-német-norvég film, rendezte: Niels Arden Oplev
A tetovált lány (2011), amerikai-svéd-norvég film, rendezte: David Fincher